Tenisový turnaj ATP International German Open 2010 se konal ve dnech 19. až 25. července v německém Hamburku venku na antukových dvorcích. Odměny činily 1 115 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 

 Nasazení dle žebříčku ATP z 12. července 2010.

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Daniel Brands
  Tobias Kamke
  Julian Reister
  Mischa Zverev

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Simone Bolelli
  Björn Phau
  Rubén Ramírez Hidalgo
  Pere Riba
  Christophe Rochus
  Lukáš Rosol

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (1. kolo)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (čtvrtfinále)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference 
 Pavouk mužské dvouhry
 Pavouk kvalifikace mužské
 Pavouk mužské čtyřhry

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka

ATP World Tour 2010
Tenis v Německu v roce 2010